Byblis bezeichnet
 Byblis (Mythologie), Nymphe aus der griechischen Mythologie
 Byblis, Pflanzengattung, siehe Regenbogenpflanzen
 (199) Byblis, Asteroid

Siehe auch:
 Biblis